Nunakitsoq bezeichnet:
 Nunakitsoq (Insel), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Nunakitsoq (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Narsaq, Grönland